Karl Coombes, né le  à Sydney et mort le  en Floride, est un joueur australien de tennis.

Titré en simple garçon à l'Open d'Australie en 1966, il a ensuite coaché John Sadri, Tim Wilkison et Johan Kriek.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès simple garçons des tournois du Grand Chelem

Liens externes 
 

Joueur australien de tennis
Naissance en décembre 1947
Naissance à Sydney
Décès en octobre 2017
Décès à 69 ans